Oralien pyriformis – gatunek widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1822 roku przez francuskiego biologa Henriego Marie Ducrotay de Blainville.

Przypisy 

Chondracanthidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1822 roku